Unternehmen Donnerschlag bezeichnet:

 Unternehmen Donnerschlag (Film), einen US-amerikanischen Kriegsfilm aus dem Jahr 1943, Originaltitel: Gung Ho!: The Story of Carlson’s Makin Island Raiders
 ein militärisches Unternehmen, siehe Unternehmen Wintergewitter